Гарольд Вебер (;  — , , Нью-Гэмпшир) — американский гольфист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Вебер участвовал в двух турнирах. В командном он занял 22-е место, и в итоге его команда стала третьей и получила бронзовые награды. В одиночном разряде он занял 16-е место в квалификации, но пройдя в плей-офф, закончил соревнование уже в первом раунде.

Ссылки 
 Гарольд Вебер на sports-reference.com 

Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Гольфисты США
Гольфисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения